São Sebastião da Grama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sebastião da Grama (ort), São Paulo, 
 São Sebastião da Grama (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar